Felfe ist der Familienname folgender Personen:

 Edeltraut Felfe (* 1943), deutsche Juristin
 Heinz Felfe (1918–2008), deutscher Doppelagent
 Robert Felfe (* 1969), deutscher Kunsthistoriker
 Werner Felfe (1928–1988), deutscher Politiker (SED)